

Cinema 
 The Ascent – film del 1994 diretto da Donald Shebib 
 The Ascent – film del 2010 diretto da S.J. Creazzo

Musica 
 The Ascent – album dei Secrets del 2012
 The Ascent – album di Wiley del 2013